Феррашбенд:

 Феррашбенд — город на юге Ирана, в провинции Фарс.
 Феррашбенд — одна из 24 областей (шахрестанов) иранской провинции Фарс.